Зорі — велетенське розжарене самосвітне небесне тіло

Зорі — селище, Первомайський район, Оренбурзька область
 Зорі — присілок, Порховський район, Псковська область